zagajnik – wywodząca się od gaju potoczna nazwa młodego lasu lub młodnika, także określająca niewielki las, rzadziej zarośla.

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Zagajnik – część miasta Częstochowa,
 Zagajnik – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. bolesławieckim, w gminie Nowogrodziec,
 Zagajnik – kolonia w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Werbkowice,

Inne 
 Zagajnik –  wzgórze w Górach Bystrzyckich
 Zagajnik – przystanek osobowy we wsi Zagajnik w województwie dolnośląskim

Miejscowości na Ukrainie  
 Zagajnik – wieś w rejonie horochowskim

Zobacz też 
 Zagaj, Zagaje, Za Gajem